Miguel Gutiérrez – mexikói labdarúgó
Miguel Gutiérrez – perui labdarúgó
Miguel Gutiérrez – spanyol labdarúgó
Miguel Gutiérrez (színész)